Insomnia steht für:

 Schlaflosigkeit, siehe Schlafstörung
 Insomnia, Originaltitel des Romans Schlaflos (1994) von Stephen King
 Originaltitel eines norwegischen Spielfilms aus dem Jahr 1997, siehe Todesschlaf
 dessen US-amerikanische Neuverfilmung aus dem Jahr 2002, siehe Insomnia – Schlaflos
 Insomnia (Club), ein Berliner Nachtclub
 Insomnia (Album), Studioalbum (2017) des deutschen Rappers Ali As
 Insomnia (Trettmann-Album), Studioalbum des deutschen Hip-Hop-, RnB- und Dancehall-Sängers Trettmann
 Insomnia (Lied), Song der britischen Band Faithless
 Insomnia Coffee Company, irische Kaffeehauskette
Namen der Heldin von Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr von Walter Moers
 Insomnia, Song der deutschen Rapper TJ_beastboy, Mary Man und Navy Westghost
 Insomnia, Software zum Testen von Programmierschnittstellen

Siehe auch:
 Insomniac
 Insomnium